Mount Beaufort kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Mount Beaufort (berg i Falklandsöarna),

Kanada 

 Mount Beaufort (berg i Kanada), Nunavut, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar